Monumento ai caduti o memoriale di guerra

Italia
 Monumento ai caduti di tutte le guerre di tutte le nazioni – monumento di Acquaviva delle Fonti
 Monumento ai caduti – monumento di Ancona
 Monumento ai caduti – monumento di Angri
 Monumento ai caduti del Risorgimento – monumento di Arezzo
 Monumento ai caduti – monumento di Avellino
 Monumento ai caduti dell'8 agosto 1848 – monumento di Bologna
 Monumento ai caduti – monumento di Busto Arsizio
 Monumento ai caduti – monumento di Borgonovo Val Tidone
 Monumento ai caduti delle Dieci giornate di Brescia – monumento di Brescia
 Monumento ai caduti – monumento di Brugherio
 Monumento ai caduti – monumento di Brusimpiano
 Monumento ai caduti delle guerre d'indipendenza – monumento di Cagliari
 Monumento ai caduti -  monumento di Castel Goffredo
 Monumento ai caduti – monumento di Como
 Monumento ai caduti – monumento di Giffone
 Monumento ai caduti – monumento di Grosseto
 Monumento ai caduti – monumento di Induno Olona
 Monumento ai caduti – monumento di Lecco
 Monumento ai caduti francesi – monumento di Medole in località Cà Morino
 Monumento ai caduti – monumento di Milano
 Monumento ai caduti – monumento di Milano nel quartiere di Niguarda
 Monumento ai caduti – monumento di Monza
 Monumento ai caduti – monumento di Pozzuoli
 Monumento ai caduti – monumento di Prato
 Monumento ai caduti di tutte le guerre – monumento di Reggio Calabria
 Monumento ai caduti – monumento di Savona
 Monumento ai caduti di Dogali – monumento di Roma
 Monumento ai caduti – monumento di San Felice sul Panaro
 Monumento ai caduti italiani d'Africa  – monumento di Siracusa
 Monumento ai caduti – monumento di Taranto
 Monumento ai caduti – monumento di Tocco da Casauria
 Monumento ai caduti – monumento di Treviso
 Monumento ai caduti – monumento di Trieste

Slovenia
 Monumento ai caduti di tutte le guerre – monumento a Lubiana

Pagine correlate
Monumento ai caduti della prima guerra mondiale